Thomas Dekker es el nombre de varias personalidades:
Thomas Dekker (actor), actor estadounidense (1987).
Thomas Dekker (ciclista), ciclista neerlandés (1984).
Thomas Dekker (escritor), escritor inglés (1572 - 1632).